Ouanne puede referirse a: 

 Ouanne, comuna francesa situada en Yonne.
 Ouanne, río de Francia.